Ро́за:
 Роза — название декоративных видов и сортов растений рода Шиповник ().
 Роза (имя) — женское имя.
 Роза (символ) — символ в виде стилизованного цветка.
 Роза (архитектура) — круглое окно в архитектуре готического стиля, расчленённое на части фигурным переплётом в виде звезды или цветка.
 Роза (плоская кривая) — плоская кривая, напоминающая символическое изображение цветка.
 (223) Роза — астероид главного пояса, открытый Иоганном Пализой в 1882 году.
 Роза (лунный кратер) — кратер на видимой стороне Луны.
 Операция «Роза» — советская программа испытаний ракетных комплексов Р-12 (1961).
 Огранка розой — старинный вид огранки драгоценных и полудрагоценных камней.

В культуре 
 «Роза» — одно из первых театральных зданий в Англии.
 «Роза» — серия первого сезона телесериала «Доктор Кто» (Великобритания, 2005).
 «Роза» — серия одиннадцатого сезона телесериала «Доктор Кто» (Великобритания, 2018).

Фамилия 
 Роза, Даниэль (1857—1944) — итальянский зоолог и эволюционный биолог.
 Роза, Диего (род.1989) — итальянский велогонщик.
 Роза, Сальватор (1615—1673) — итальянский живописец, гравёр, поэт и музыкант.
 Роза, Энрике (1946—2013) — и. о. президента Республики Гвинея-Бисау (2003—2005).
 Гимарайнш Роза, Жуан (1908—1967) — бразильский писатель.
 Рамуш Роза, Антониу (1924—2013) — португальский поэт.
 Роза Казаку, Антониу (1915—2006) — инспектор португальской спецслужбы ПИДЕ.

Топоним 
Болгария
 Роза — село в Ямболской области, община Тунджа.
Германия
 Роза — коммуна в Тюрингии.
Италия
 Роза — коммуна в регионе Венето провинции Виченца.
Россия
 Роза — посёлок в Варгашинском районе Курганской области.
 Роза — посёлок в Грязинском районе Липецкой области.
 Роза — посёлок городского типа в Коркинском районе Челябинской области.
Украина
 Роза — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Роза — село в Тарутинском районе Одесской области.
Крым
 Крымская Роза — село в Белогорском районе Республики Крым.

Другие значения 
 Роза ветров — климатическая диаграмма, отражающая согласно многолетним наблюдениям режим ветра в конкретном месте.
 Роза Тюдоров — геральдическая эмблема Англии и Хэмпшира, возникшая в гербе Генриха VII как символ примирения враждовавших династий Ланкастеров и Йорков.
 «Роза Донбасса» — скорый фирменный поезд Донецкой железной дороги, курсировавший по маршруту в 2008—2012 годах.
 «Башня розы» — здание в Дубае, вторая по высоте гостиница в мире (2004—2007).
В истории
 Война Алой и Белой розы — серия вооружённых династических конфликтов между двумя ветвями династии Плантагенетов, Ланкастерами и Йорками (1455—1485).
 Революция роз — протестное движение, приведшее к смене власти в Грузии в ноябре 2003 года.
В литературе и искусстве
 «Имя розы» — роман итальянского философа и историка-медиевиста Умберто Эко (1980).
 «Имя розы» — художественный фильм Жан-Жака Анно, экранизация одноимённого романа (Франция-Италия-ФРГ, 1986).
 «» — опера Луи Андриссена по либретто Питера Гринуэя (1993—1994).
 «Роза, конная драма» — фильм Питера Гринуэя, телеверсия одноимённой оперы (Нидерланды, 1999).

См. также 
  •  •  •  •  • Синяя роза • 
 Rosa (значения)
 Роса (значения)
 Розовое (значения)
 Розалия (значения)
 Розочка (значения)